Boundary Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boundary Butte (Arizona)
 Boundary Butte (Humboldt County, Nevada)
 Boundary Butte (Nye County, Nevada)
 Boundary Butte (North Dakota)
 Boundary Butte (Jackson County, Oregon)
 Boundary Butte (Klamath County, Oregon)
 Boundary Butte (San Juan County, Utah, 1504 m)
 Boundary Butte (San Juan County, Utah, 1585 m)
 Boundary Butte (San Juan County, Utah, 2502 m)
 Boundary Butte (Chelan County, Washington)
 Boundary Butte (Stevens County, Washington)